Saint-Loup (česky Svatý Lupus) může být:

obec ve Francii
 Saint-Loup (Allier) – obec v departementu Allier
 Saint-Loup (Charente-Maritime) – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Loup (Creuse) – obec v departementu Creuse
 Saint-Loup (Jura) – obec v departementu Jura
 Saint-Loup (Loir-et-Cher) – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Loup (Manche) – obec v departementu Manche
 Saint-Loup (Marne) – obec v departementu Marne
 Saint-Loup (Nièvre) – obec v departementu Nièvre
 Saint-Loup (Rhône) – obec v departementu Rhône
 Saint-Loup (Tarn-et-Garonne) – obec v departementu Tarn-et-Garonne
 Saint-Loup-Cammas – obec v departementu Haute-Garonne
 Saint-Loup-de-Buffignyl – obec v departementu Aube
 Saint-Loup-de-Fribois – obec v departementu Calvados
 Saint-Loup-de-Gonois – obec v departementu Loiret
 Saint-Loup-de-Naud – obec v departementu Seine-et-Marne
 Saint-Loup-des-Chaumes – obec v departementu Cher
 Saint-Loup-des-Vignes – obec v departementu Loiret
 Saint-Loup-de-Varennes – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Loup-d'Ordon – obec v departementu Yonne
 Saint-Loup-du-Dorat – obec v departementu Mayenne
 Saint-Loup-du-Gast – obec v departementu Mayenne
 Saint-Loup-en-Champagne – obec v departementu Ardennes
 Saint-Loup-en-Comminges – obec v departementu Haute-Garonne
 Saint-Loup-Géanges – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Loup-Hors – obec v departementu Calvados
 Saint-Loup-Lamairé – obec v departementu Deux-Sèvres
 Saint-Loup-Nantouard – obec v departementu Haute-Saône
 Saint-Loup-sur-Aujon – obec v departementu Haute-Marne
 Saint-Loup-sur-Semouse – obec v departementu Haute-Saône
 Saint-Loup-Terrier – obec v departementu Ardennes
 La Bourdinière-Saint-Loup – obec v departementu Eure-et-Loir

hora ve Francii
 Pic Saint-Loup – hora ve Francouzském středohoří, v departementu Hérault